Kung-Fu Master (videospel), een arcadespel van Irem
Kung-Fu Master (film), een film van Agnès Varda